Le Miroir oder Le miroir steht für:
 Le Miroir, Gemeinde im Arrondissement Louhans, Département Saône-et-Loire, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Le Miroir (Sainte-Foy-Tarentaise), Weiler in der Gemeinde Sainte-Foy-Tarentaise, Département Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Le Miroir, französische Revolutionszeitung zu Zeiten der französischen Revolution von Claude François Beaulieu
 Le Miroir, französische Wochenzeitung (1912–1920)

 Le Miroir, Prosagedicht (1864) von Charles Baudelaire

 Le Miroir, Gemälde (1915) von Marc Chagall

 Le Miroir, Stummfilm (1910) von Louis Feuillade

 Le miroir, Album (2006) von Chimène Badi

Siehe auch:
 Kloster Miroir
 The Mirror
 Mirror
 Spiegel (Begriffsklärung)